Výraz PSG může znamenat:
 Heckler & Koch PSG1 – poloautomatická puška vyráběná firmou Heckler & Koch
 Paris Saint-Germain FC – francouzský fotbalový klub
 Polysomnografie – celonoční vyšetření ve spánkové laboratoři 
 PSG (firma) – česká stavební společnost